Le lavement, acte médical :
 du côlon : synonyme courant de lavage de l'intestin.
 dans le domaine auriculaire : peut servir à enlever l'excédent de cérumen et éventuellement un corps étranger avec l'aide d'une poire dite de lavement, voir : seringue
 dans le domaine contraceptif féminin, voir : douche vaginale, qui est un moyen peu efficace de contraception.

 Le lavement, en religion, rite synonyme de lavage : lavement des mains, lavement des pieds d'après la Cène.

Histoire 
Le mot remplaça progressivement celui de clystère à partir de la seconde moitié du  au cours duquel il fut progressivement détrôné par le suppositoire. Mot du vocabulaire religieux, il était employé en médecine pour les parties nobles du corps, comme la bouche, au siècle précédent. À la fin du siècle de Louis , on trouve les deux sens (voir le Dictionnaire de l’Académie françoise, 1694, article Lavement).

Ouvrages anciens 
 Regnier de Graaf, De Clysteribus (1668)

Orientation bibliographique 

 Hervé Baudry, « Pudeur et thérapeutique aux  : le problème du lavement de soi-même », Esculape et Dionysos. Mélanges en l'honneur de Jean Céard, Genève, Droz, 2008, 217-230

Équipement médical
Ancienne théorie et pratique en médecine
Terme médical